Kairo – film del 2001 diretto da Kiyoshi Kurosawa
Kairo – gruppo musicale pop messicano
Kairo – personaggio DC Comics